Název Vesmírní kovbojové nesou následující díla:

 Vesmírní kovbojové (film) ( Space Cowboys) – americký film z roku 2000 s Clintem Eastwoodem, Tommy Lee Jonesem, Jamesem Garnerem a Donaldem Sutherlandem v hlavních rolích
 Vesmírní kovbojové (seriál) – americký policejní seriál z roku 1993
 Vesmírní kovbojové (počítačová hra) – ruská videohra vydaná v roce 2002